UDR puede hacer referencia a: 

 Unión de Demócratas por la República; 
 Unión Demócrata Reformista, sector político uruguayo de fines de la década de 1950;
 Universal Drilling Riggs, Empresa australiana.

Siglas